Митун Чакраборти (, Барисал, 16. јун, 1950) је индијски филмски глумац

Филмографија 

|-
| 1976. || Краљевски лов || -{Mrigayya}- || Ghinua ||
|-
| 1978. || || -{Surakksha}- || CBI Officer Gopi/Gunmaster G-9 || 
|-
| 1982. || Диско плесач || -{Disco Dancer}- || Анил / Џими ||
|-
| 1990. || Ватрена путања || -{Agneepath}- || Крисан Ијер М.А ||
|-
| 2012. || Пуна кућа 2 || -{Housefull 2}- || Џ. Д. ||
|-
| 2014 || Ударац || -{Kick}- || Ратан Лал Синг ||
|-
| 2018. ||Зликовац || -{The Villain}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1950.
Индијски глумци